{{Карточка сорта
 |название                 = Vitis 'St. Croix'
 |image                    = Vitis 'St. Croix'.jpg
 |image_width              = 
 |подпись                  = 
 |род                      = Виноград
 |вид                      = 
 |сортовой_тип             = 
 |сорт                     = 'St. Croix'
 |регистрационное_название = 
 |синонимы                 =
 'Ste-Croix'
 'E.S. 2-3-21'
 |родители_название        = 
 |родители                 = 'ES-283' × 'ES-193'
 |происхождение            = 
 |автор                    = Elmer Swenson
 |селекционер              = 
 |оригинатор               = 
 |регистратор              = University of Minnesota, 1982
 |патенты                  = Plant patent 4928 assigned to Elmer Swenson in 1982<ref>{{публикация|статья|автор=Reisch, B.I., R.M. Pool, D.V. Peterson, M.H. Martens, and T. Henick Kling|заглавие=Wine and juice grape varieties for cool climates|издание=Information Bulletin 233. Cornell Cooperative Extension|год=2000}}</ref>
 |известен_в_россии        = 
 |награды                  = 
 |commons                  = 
}}

Виноград «Сент Кру» (Vitis 'St. Croix') — бессемянный сорт винограда. Часто используется в селекции, в качестве донора морозостойкости. Является межвидовым гибридом созданным с участием Vitis vinifera, Vitis rupestris, Vitis labrusca, Vitis aestivalis и Vitis riparia.

 Происхождение 
По данным: Reisch, B.I., R.M. Pool, D.V. Peterson, M.H. Martens, and T. Henick Kling. 2000. Wine and juice grape varieties for
cool climates. Information Bulletin 233. Cornell Cooperative Extension.

 Описание сорта 
Ягоды среднего размера, сферические, нежные и сочные. Кожица очень тонкая, подвержена растрескиванию.
Грозди среднего размера, от слегка цилиндрических до конических; обычно одно-плечевые и компактные.
Средний вес грозди — 0,22 фунта.
Рост побегов интенсивный. Рекомендуется прореживание и удаление боковых побегов. Девяносто девять дней от цветения до сбора урожая.
Сорт умеренно восприимчив к гнили Botrytis'', ложной мучнистой росе и мучнистой росе; слегка восприимчив к антракнозе. Неясно, восприимчив ли к чёрной гнили и пятнистости листьев.
Вина, изготовленные 'St. Croix' — без фоксирующего или лабрусского вкуса. Кислотность имеет тенденцию быть умеренной. Сок — бледно-розовый, но вина могут быть довольно тёмного цвета.

В культуре 
Созревание ягод с конца августа по середину сентября в Висконсине и Айове.
Морозостойкость: выдерживает зимние понижения температуры до −29 °С, −32 ° без укрытия без безвидимых повреждений стволов или почек. Корни немного менее выносливы и в суровые зимы требуют снежного покрова.

'St. Croix' используется, как десертный сорт винограда, а также для приготовления сока и вина.

Примечания

Литература 
 

Сент Кру